Bajarse al moro puede referirse a:

 Bajarse al moro, expresión coloquial utilizada en España para referirse a viajar a Marruecos con la intención de comprar hachís para consumo propio o para comerciar con él.
 Bajarse al moro, obra de teatro escrita por José Luis Alonso de Santos cuyo título alude a la expresión coloquial.
 Bajarse al moro, película basada en la obra de teatro anterior, dirigida por Fernando Colomo en 1989.